Анье́зе На́но (; род. 5 ноября 1965, Рим) — итальянская актриса.

Первая роль в кино — Елена Мендола в фильме Джузеппе Торнаторе Новый кинотеатр «Парадизо» (1987).

Успех и популярность актрисе принесли главные роли в телесериалах «Эдера» (1992, режиссёр Фабрицио Коста) и «Страсти по-итальянски» (Барбара Нарди, 1998—2008).

Снималась в фильмах Дамиано Дамиани, Маргареты фон Тротта, Спайка Ли. Играла в сериалах на итальянском телевидении.

Фильмография

Примечания

Ссылки